Ел Аламбрадо има више значења:

 Ел Аламбрадо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламбрадо (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Аламбрадо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику